Le tournoi de tennis de Marseille 1999 s'est déroulé au Palais des sports de Marseille du 1 au .

Faits marquants 
 Fabrice Santoro remporte le tournoi en simple en battant Arnaud Clément en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Max Mirnyi et Andreï Olhovskiy s'imposent face à David Adams et Pavel Vízner.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau

Résultats en double

Têtes de série

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Marseille
 Saison 1999 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 1999
ATP 1999
Tennis en France en 1999
Tennis en février 1999